Ashuelot ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ashuelot (Montana)
 Ashuelot (New Hampshire)

Fluss:
 Ashuelot River, New Hampshire

Schiff:
 USS Ashuelot, US-amerikanisches Kanonenboot

Sonstiges:
 Ashuelot River Park, Park im Cheshire County, New Hampshire